Название «Тайна» может относиться к нескольким фильмам:
 «Тайна» — советский фильм 1963 года.
 «Тайна» — гонконгский фильм 1979 года.
 «Тайна» — российский фильм 1992 года.
 «Тайна» — индийский фильм 1997 года.
 «Тайна» — индийский фильм 2002 года.
 «Тайна» — фильм 2006 года, оригинальное название — .
 «Тайна» — китайский фильм 2012 года.